O uso do título de Duque da Suécia não é conhecido até 1266. Jarlen Birger Magnusson usou o título de Duque da Suécia, que, de acordo com o Senhor Svatunberg era visto como Birger e as suas duas esposas Ingeborg e Matilda foram Duque e Duquesa da Suécia. Birgersdotter, a coroa do Duque foi projetada como as usadas por os Duques, foi usada pela primeira vez por o seu filho, Magnus que se tornou Duque do título sueco.

Lista de duques e duquesas da Suécia 
Magno I da Suécia, 1266-1275 (desde Rei Magnus Ladulás)
Birger Jarl, 1275 (falecido)
Erik 1284-1310 (renunciou)
Ingeborg 1318-1321 (viúva de föregåendes, deixou o cargo)

Ver também
Ducados na Suécia

Monarquia sueca
Suecia